Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), un municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Villanueva de los Infantes (Valladolid), un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.